

Cinema 
 Bitter End – film del 1993 diretto da Bill Henderson

Letteratura 
 Fine amara (Bitter End) – novella di Rex Stout del 1940

Musica 
 Bitter End – gruppo musicale statunitense
 Bitter End – singolo dei Nine Black Alps del 2007